Charles Collingwood kan syfta på:

* Charles Collingwood (född 1943), brittisk skådespelare, mest känd för sin roll i BBC:s radiosåpopera The Archers
 Charles Collingwood (1917–1985), amerikanskt nyhetsankare i CBS